La saison 2014-2015 du championnat de Roumanie de football est la  de la première division roumaine. Le championnat rassemble les 18 meilleures équipes du pays au sein d'une poule unique, où chaque club rencontre tous ses adversaires 2 fois, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, afin de permettre le passage du championnat de 18 à 14 équipes, les six derniers du classement sont relégués et remplacés par les deux meilleurs clubs de deuxième division.

C'est le  tenant du titre, le Steaua Bucarest, qui remporte à nouveau la compétition cette saison après avoir terminé en tête du classement final, avec trois points d'avance sur l'ASA Târgu Mureș, promu de deuxième division et quatorze sur le duo CFR Cluj-AFC Astra Giurgiu. C'est le vingt-sixième titre de champion de Roumanie de l'histoire du club, qui réussit le doublé en s'imposant face à l'niversitatea Cluj-Napoca en finale de la Coupe de Roumanie.

Les 18 clubs participants 

Légende des couleurs

Classement 

|
|valign=top align=left width=50%|

|}

Résultats 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Notes et références

Lien interne 
 Championnat de Roumanie de football

Lien externe 
  Résultats complets et classement sur le site RSSSF

Championnat de Roumanie de football
Roumanie
Football
Football